Премия Гленна Гульда () — международная премия, вручающаяся раз в три года за выдающийся вклад в развитие музыки в память о великом канадском пианисте Гленне Гульде.

Лауреаты премии получают бронзовую статуэтку Гленна Гульда и 100 000 канадских долларов. Им также предоставляется право назвать своего протеже — более молодого музыканта, который также получает премию от города Торонто.

Лауреаты 

 1987 Рэймонд Мюррей Шафер
 1990 Иегуди Менухин
 1993 Оскар Питерсон
 1996 Тору Такэмицу
 1999 Йо-Йо-Ма
 2002 Пьер Булез
 2005 Андре Превин
 2008 
 2011 Леонард Коэн
 2013 Лепаж, Робер
 2015 Гласс, Филип
2018 Норман, Джесси
2020 Обомсавин, Аланис (https://www.glenngould.ca/unveiling-the-13th-glenn-gould-prize-portrait/ )

Ссылки 
 Официальный сайт 

Премии в области академической музыки